Geografie:
 Banten (provincie), een Indonesische provincie
 Banten (stad), de hoofdstad van deze provincie
 Sultanaat Bantam, een voormalig rijk rond deze stad
 Baai van Banten, een baai in de gelijknamige Indonesische provincie.
 Bantam (Connecticut), een plaats in de Verenigde Staten
 Bantam (Cocoseilanden), de grootste plaats van de Cocoseilanden

Overige:
 Bantam (automerk), een Amerikaans historisch automerk
 Bantam (camera), een fototoestel van Kodak
 Bantam (kip), een kleine kip uit Indonesië
 Bantam (Noord-Holland), een landgoed ten zuiden van Bussum
 Bantam (vechtsport), een lage gewichtsklasse bij vechtsporten
 Hr.Ms. Bantam (1938), een Nederlands marineschip vernoemd naar de stad Bantam